Béres István (1897–1954) kanonok, teológiai tanár
 Béres István (1923–2013) geográfus, szakíró, középiskolai tanár
 Béres István (1943) kertészmérnök, mérnök-tanár
 Béres István (1944) agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Béres István (1961) romániai magyar politikus